Osage
Língua osage

Localidades

Osage (Iowa)
Osage (Oklahoma)
Osage (Wyoming)
Ou ainda:
Condado de Osage
Osage Beach
Osage City

Desambiguação
Desambiguações de topônimos